Панджаган был либо метательным оружием, либо техникой стрельбы из лука, использовавшейся последними войсками Сасанидской Персии, которая выпускала залп из пяти стрел. Не сохранилось ни одного примера устройства, но на него ссылаются более поздние исламские авторы.

Название панджаган (среднеперсидский для «пятикратного») воссоздано по арабизированным формам, записанным исламскими авторами ат-Табари ( банджакан,  фанджакан), Аль-Джахиз и Аль-Макдиси ( фанраджан). Слово банджакия ( «залп пяти стрел», упомянутое аль-Джавалики, также связано.

А. Сиддики перевёл слово как пятиконечная/пятизубая стрела, но такое толкование маловероятно. Он предположил, что термин относится к военной технике быстрой стрельбы из пяти стрел подряд. Однако анализ Ахмадом Тафаццоли среднеперсидской военной терминологии предполагает, что это было на самом деле устройство, вероятно, типа арбалета. Кроме того, устройство, способное стрелять пятью стрелами одновременно, было описано в работе «Айн-Намах». Таким образом, это могло быть разработано для войн против гёктюрков и эфталитов, которые были известны их проворными кавалеристами.

Ат-Табари описывает использование панджагана сасанидской армией во время йеменской кампании Вахриза против аксумитов Эфиопии, отмечая, что последние не сталкивались с ней раньше. Автор делает ещё одно упоминание, когда описывает нападение персидской асавиры (потомков тяжёлой кавалерии сасанидского саваран), которая убила Масуда ибн Амра, губернатора Басры, в 684 году нашей эры во время Второй исламской гражданской войны. Когда наступление сильной кавалерии (400) асавира было остановлено копьями на улице, их командир Мах-Афридун приказал стрелять «фанджаканом», таким образом, они ударили их «2000 стрелами в одной серии», вынудив их отступить.

См. также 
 Чо-ко-ну, китайский многозарядный арбалет

Примечания 

Средневековое оружие
Античное оружие
Оружие Ирана
Арбалет
Кинетическое оружие
Военная история государства Сасанидов